Aren (en francès Aren) és un municipi occità, situat al departament francès dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó d'Auloron Santa Maria-Oest